LibTIFF — набор библиотек и утилит для просмотра, редактирования и конвертирования TIFF-файлов.

LibTIFF является свободным программным обеспечением, написанным на языке программирования C, и предназначенным для работы как в Windows (в виде консольных приложений), так и в Linux и других UNIX-подобных операционных системах.

Утилиты 
В пакет LibTIFF входит большое количество консольных утилит для выполнения различных операций над TIFF-файлами:
 bmp2tiff
 fax2ps
 fax2tiff
 gif2tiff
 pal2rgb
 ppm2tiff
 ras2tiff
 raw2tiff
 rgb2ycbcr
 thumbnail
 tiff2bw — конвертирование TIFF-файлов в цветовой режим «оттенки серого».
 tiff2pdf — конвертирование TIFF-файлов в формат PDF.
 tiff2ps
 tiff2rgba
 tiffcmp
 tiffcp — соединение нескольких файлов в один многостраничный TIFF с возможным изменением кодирования/сжатия
 tiffcrop — создание многостраничных TIFF-документов и другие операции.
 tiffdither — конвертирование TIFF-изображений в оттенках серого в однотоновые чёрно-белые (бинарные) изображения. Может применяться, например, для создания изображений для факса.
 tiffdump
 tiffgt
 tiffinfo
 tiffmedian
 tiffset
 tiffsplit — разделение многостраничных TIFF-документов.

Использующие LibTIFF программы 
 Evince
 Okular

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница LibTIFF.

См. также 
 GeoTIFF
 TIFF

TIFF
Свободные программы просмотра изображений
Свободные библиотеки программ